Craon (Mayenne), municipi francès al departament de Mayenne.
 Craon (Viena), municipi francès al departament de la Viena.
 Senyoria de Craon, senyoria feudal de França a l'Anjou.
 Bouchamps-lès-Craon municipi francès al departament de Mayenne 
 Bengy-sur-Craon municipi francès, al departament de Cher